Премия «Небьюла» за лучший роман () ежегодно вручается Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA) за произведение, написанное в жанре научной фантастики, фэнтези или родственных жанрах и опубликованное в США в предыдущем календарном году.

Работа, выдвигаемая в этой категории, должна быть объёмом не менее 40 000 слов, хотя по желанию автора произведения меньшего объёма также могут быть номинированы. Премия нумеруется по году выхода произведения, а победитель выбирается по итогам голосования среди членов SFWA. Номинационный период проходит с 15 ноября по 15 февраля, когда члены SFWA могут выдвигать претендентов. По окончании этого периода комиссар премии составляет финальный бюллетень, который оглашается до 20 февраля. После этого среди членов SFWA с 1 по 30 марта проходит тайное голосование. Произведение, набравшее больше всех голосов, объявляется победителем. Премия вручается с 1965 года. В списке представлены как лауреаты, так и попавшие в финальный бюллетень произведения (отсортированы по фамилии писателя).

За 52-летнюю историю премии её получило 39 человек. Чаще всего победителем номинации становилась Урсула К. Ле Гуин — 4 раза. 3 раза получал премию Джо Холдеман; а Сэмюэль Дилэни, Артур Кларк, Фредерик Пол, Вонда Макинтайр, Орсон Скотт Кард, Лоис Макмастер Буджолд, Грег Бир, Конни Уиллис и Ким Стенли Робинсон — по 2 раза.

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Список лауреатов 
 Номинанты премии Небьюла 

Списки лауреатов премий
Премия Небьюла